Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 km-es versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a szovjet Raisza Szmetanyina nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N05